

Кириккиз — село, Казигуртський район, Туркестанська область

Кириккиз — селище, Кунградський район, Каракалпакстан